Vigerslev Kirke er navnet på flere danske kirker:

 Vigerslev Kirke (København) – en kirke i Vigerslev Sogn i Københavns Kommune
 Vigerslev Kirke (Nordfyns Kommune) – en kirke i Vigerslev Sogn i Nordfyns Kommune